Валетт:

 Валетт (остров) — остров в составе Южных Оркнейских островов.
 Валетт, Жан Паризо де ла (1495—1595) — французский рыцарь, основатель столицы Мальты.
 Валетт, Клод Дени Огюст (1805–1878) — французский юрист.